Synchronicity (englisch „Gleichzeitigkeit“) steht für:

 Synchronicity (The-Police-Album), Studioalbum von The Police (1983)
 Synchronicity (Joe-McPhee-Album), Livealbum von Joe McPhee (2011)
 Synchronicity, ursprünglicher Titel von Black Kiss, japanischer Horror-Thriller (2004)
 Synchronicity (2015), US-amerikanischer Science-Fiction-Film (2015)

Siehe auch:
 Synchronisation
 Synchronizität